St. Clairsville (Ohio)
St. Clairsville (Pennsylvania)